Weitental heißen folgende Orte:
 Weitental (Gemeinde Albeck), Ortschaft von Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Weitental (Gemeinde Gaming), Ortsteil von Gaming am Ötscher, Niederösterreich
 Weitental (Vintl), Fraktion von Vintl in Südtirol

 Weitental (Tuxer Alpen), Seitental des Tuxer Tals in den Tuxer Alpen in Tirol
 Weitental (Waldviertel), das Engtal des Weitenbachs in Niederösterreich

Siehe auch:
 Weidenthal (Begriffsklärung)